

Кларенс — місто, штат Айова
 Кларенс — місто, штат Міссурі
 Кларенс — місто, штат Нью-Йорк
 Кларенс — селище, штат Луїзіана
 Кларенс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Кларенс — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Кларенс — річка в регіонах Кентербері та Марлборо.